Condoto kan syfta på:

Colombia 

 Condoto (kommun), Chocó, 
 Condoto (ort), Chocó,